A 2010-es Auto Club 500 volt a 2010-es Sprint Cup Series második futama. A versenyt 2010. február 21-én rendezték meg a kaliforniai Fontana-ban található Auto Club Speedway-en.

Versenyeredmények

Időmérő

Verseny

Bajnokság állása a verseny után
Versenyzők

Gyártók

Auto